Dr. Dexter B. Wakefield er assisterende professor ved Southern Illinois University, uddannet i landbrugsvidenskab ved Fort Valley State University (B.S. – 1990), Purdue University (M.S. – 1998) og Purdue University (Ph.D – 2001)

Tjek fødsels- og dødsår
Historikere fra USA